Granulocita basofilo
 Basofilo (istologia)